

Patronyme 

 Jeevan Jayasinghe (1986-), coureur cycliste srilankais ;
 Susanthika Jayasinghe (1975-), athlète srilankaise.

Patronyme srilankais